Kačji otok je ime več otokov:
Kačji otok, Ukrajina, otok pred črnomorsko obalo Ukrajine
Kačji otok, Avstrija, otok na Vrbskem jezeru